Jasper County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Jasper County (Georgia)
 Jasper County (Illinois)
 Jasper County (Indiana)
 Jasper County (Iowa)
 Jasper County (Mississippi)
 Jasper County (Missouri)
 Jasper County (South Carolina)
 Jasper County (Texas)

Jasper County steht für:
 Jasper County, ein Musikalbum von Trisha Yearwood